The Neu Tickles – niemiecki zespół Space Rockowy, znany głównie dzięki swojemu kawałkowi "I M Ninja" powstałym w 2005 roku który służył jako intro do krótkich filmików "Ask I Ninja".

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Strona Nou Tickles

Niemieckie zespoły rockowe